Лас Мерседитас има више значења:

 Лас Мерседитас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседитас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Мерседитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику